Eusiroides är ett släkte av kräftdjur. Eusiroides ingår i familjen Eusiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Eusiroides